Ке́урусселькя () — ряд финских топонимов.

 Кеурусселькя (кратер) — ударный кратер в Центральной Финляндии.
 Кеурусселькя (озеро) — озеро в Центральной Финляндии.